Název Pstruhový potok má více vodních toků:

 Pstruhový potok (přítok Bolíkovského potoka) – pravostranný přítok Bolíkovského potoka v okrese Jindřichův Hradec
 Pstruhový potok (přítok Lukovského potoka) – pravostranný přítok Lukovského potoka v okrese Plzeň-sever
 Pstruhový potok (přítok Plesné) – levostranný přítok Plesné v okrese Cheb a v Německu na západě Saska v zemském okrese Fojtsko